Bielawa (niem. Bleich See) –  niewielkie, płytkie jezioro na Pojezierzu Lubuskim,w powiecie słubickim, w gminie Ośno Lubuskie.

Jezioro położone wśród terenów uprawnych, od których dzieli je wyłącznie wąski pas zieleni. Leży w odległości około 1 km na wschód od wsi Sienno. Jezioro leży w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Uroczysko Ośniańskich Jezior”. Jest silnie zeutrofizowane, o nieregularnych bagnistych brzegach porośniętych roślinnością wodną.

Zobacz też 
 Odrzygoszcz

Przypisy 

Jeziora na Pojezierzu Lubuskim
Jeziora w powiecie słubickim
Ośno Lubuskie (gmina)